Quinzinho pode referir-se a:

Pessoas 
 Joaquim Alberto Silva - jogador de futebol angolano

Outros 
 Quinzinho - personagem da série de histórias em quadrinhos Turma da Mônica

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos